Тобрук — город в Ливии. Также может означать:
  — аэропорт города.

Военное дело
 Тобрук — тип немецких бункеров времён Второй мировой войны.
 :
 Бой у Тобрука — произошёл 22 декабря 1911 года, либо 9 января 1912 года, либо 22 января 1912 года.
  — продолжался с 6 по 22 января 1941 года.
 Осада Тобрука — продолжалась с 10 апреля по 27 ноября 1941 года.
  — продолжался с 17 по 21 июня 1942 года.
  — воинское подразделение времён осады Тобрука.
  — компьютерная игра 1987 года.
 Воздушный бой близ Тобрука — произошёл 4 января 1989 года между истребителями ВВС США и Ливии.

Фильмы
 «» — австралийский фильм 1944 года.
 «» — американский фильм 1967 года.
 «» — чешско-словацкий фильм 2008 года.

Корабли
 «Тобрук» — два корабля ВМФ Австралии.
  — польский грузовой корабль.